A Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (egyértelműsítő lap) segít tájékozódni a templom hivatalosan felszentelt neve, és a helyi templom elnevezések között.

 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Abaújszántó)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Alsószölnök)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Baja)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Fehértó)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Hídvégardó)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Iharos)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony temploma (Kehida) - Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Kehidakustány)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Kisfalud)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Kondoros)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Marcali)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Miskolc)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Nyésta)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Ősi)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Pannonhalma)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Piskolt)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Sajóörs)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Szentbékkálla)
 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Tordas)
 Türjei volt prépostsági templom - Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (Türje)

Források 

 miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok